

Geografia 
 Seck – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Abdoulaye Seck (1988) – calciatore senegalese
 Abdoulaye Seck (1992) – calciatore senegalese
 Babacar Seck (1944) – ex cestista senegalese
 Cheick Tidiane Seck (1953) – musicista maliano
 Ibrahima Seck (1989) – calciatore senegalese
 Idrissa Seck (1959) – politico senegalese
 Mame Seck Mbacké (1947-2018) – scrittore senegalese
 Mor Seck (1985) – mezzofondista senegalese
 Pathé Seck (1945) – politico senegalese